Felicjan peut désigner :

Patronyme
 un prénom
 Felicjan Sławoj Składkowski (1885-1962) est un médecin, un militaire et un homme politique polonais
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Toponymie
en Pologne :
 Felicjan, un village dans la voïvodie de Lublin